Кри́стиан Ке́глевиц (; род. 29 января 1961, Вайден-бай-Рехниц, Австрия) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего. Участник чемпионата мира 1990 года.

Клубная карьера 
Кеглевиц начал свою профессиональную футбольную карьеру в клубе «». В 1979 году он стал игроком венского «Рапида», а в сезоне 1979/80 дебютировал в чемпионате Австрии. В своём дебютном сезоне он завоевал место в основной команде «Рапида», где его партнёрами по атаке были Ханс Кранкль и Анатолий Зинченко. В 1982 году футболист выиграл свой первый чемпионат Австрии, в 1983 году оформил со своим клубом золотой дубль (чемпионат и кубок), а в 1984 году снова завоевал национальный кубок.

Летом 1984 года Кеглевиц перебрался в другой венский клуб, «Винер Шпорт-Клуб». В 1985 году он вылетел с ним в Первую лигу, где играл в течение года. В 1989 году Кеглевиц вернулся в «Рапид» и отыграл в нём два сезона, забив 19 мячей. В 1991 году он перешёл в зальцбургскую «Аустрию». В сезоне 1991/92 занял с «Аустрией» второе место в чемпионате, после чего перешёл в ЛАСК. В его составе футболист провёл один сезон, а в 1993 году вернулся в «Винер Шпорт-Клуб», где и завершил свою карьеру в 1994 году.

Карьера в сборной 
Кеглевиц дебютировал за сборную Австрии 8 октября 1980 года в товарищеском матче против Венгрии (3:1), в котором забил два мяча. В 1990 году он был включён в состав сборной на чемпионат мира в Италии. На этом турнире Кристиан был запасным игроком и на поле не выходил. С 1980 по 1991 год Кеглевиц провёл 18 матчей за сборную и забил 3 мяча.

Тренерская карьера 
После окончания своей карьеры футболиста Кеглевиц стал тренером. Первым клубом в тренерской карьере Кристиана стал клуб «Герасдорф/Штаммерсдорф», после чего он возглавлял «Флоридсдорф». В 2000 году он стал помощником главного тренера клуба ГАК. В 2001 году Кеглевиц был исполняющим обязанности главного тренера команды, а в 2002 году недолгое время занимал этот пост на полноценной основе. После этого он возглавлял клубы «» и «Хайцендорф». С 2011 по 2012 годы занимал пост координатора по работе с молодёжью в клубе «Виктория Винер».

Достижения 
 Рапид (Вена)
 Чемпионат Австрии (2): 1981/82, 1982/83
 Кубок Австрии (2): 1982/83, 1983/84

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль Кеглевица на сайте «Рапида»

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Айзенштадт»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК ЛАСК
Игроки сборной Австрии по футболу
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Флоридсдорф»
Тренеры ФК ГАК
Тренеры ФК «Штоккерау»